Pseudotaphroderes är ett släkte av skalbaggar. Pseudotaphroderes ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pseudotaphroderes